Tongtianlong (il cui nome dal cinese semplificato significa: 通天龙; cinese tradizionale: 通天龍; pinyin: tōngtiānlóng, che significa "drago del Tongtianyan") è un genere estinto di dinosauro teropode oviraptoride vissuto nel Cretaceo superiore (Maastrichtiano). Il genere contiene una sola specie, T. limosus.

Descrizione 

Delle dimensioni di una pecora,Tongtianlong era un membro della famiglia degli oviraptoridi, un gruppo di dinosauri onnivori piumati, con becchi senza denti. I descrittori di Tongtianlong hanno riscontrato che l'animale possedeva un insieme di caratteristiche distintive che lo differenziavano dagli altri oviraptorosauri. In particolare, a differenza degli altri oviraptoridi, la cresta cranica di Tongtianlong aveva una forma a cupola, con il suo punto più alto, proprio dietro la cavità oculare; e il bordo anteriore della premascella, che sosteneva il becco, era molto arrotondato.

Tra le varie autapomorfie di Tongtianlong vi è: una distintiva cresta sul margine anteriore dell'osso parietale, incuneato tra le ossa frontali; il ramo dell'osso lacrimale, che si trova di fronte alla cavità oculare, è largo, appiattito e piastriforme visto di lato; il foro occipitale (un buco nell'occipite) è più piccolo del condilo occipitale (le depressioni che formano l'articolazione cranio-collo); non ci sono creste nella parte inferiore delle ganasce inferiori anteriori, che non sono curvate verso il basso; e il processo xifoideo non usciva fuori dal sterno dietro le costole. Altra caratteristica del cranio che differenzia il Tongtianlong dai suoi contemporanei sono le narici che si trovano piuttosto in alto rispetto alla fenestra antorbital, un tratto presente solo in Nemegtomaia e Rinchenia.

Classificazione 
Nel 2016, il Tongtianlong è risultato essere un membro di oviraptoridae, come parente stretto di Banji e Wulatelong. I risultati delle analisi filogenetica condotta sono parzialmente riprodotte di seguito.

Storia della scoperta 

L'olotipo di Tongtianlong, il campione numero DYM-2013-8, è stato scoperto durante la costruzione di una nuova scuola superiore nei pressi del distretto di Ganxian, nella provincia di Jiangxi, Cina. Il luogo dove è stato trovato è parte della Formazione Nanxiong, che risale al Maastrichtiano, anche se non è ancora stata effettuata una datazione più precisa. Il campione è attualmente conservato al Museo di Dongyang. Originariamente lo scheletro dell'animale era eccezionalmente ben conservato e probabilmente completo, con parte delle braccia, della gamba destra e della coda, che purtroppo sono andati distrutti durante la detonazione della TNT per la costruzione dell'edificio e che ha portato alla luce il fossile.

Lo scheletro dell'animale si è preservato in forma abbastanza insolita: la testa era sollevata e le braccia allargate; sebbene sia difficile stabilire cosa abbia portato l'animale a morire in quella posizione, alcuni paleontologi hanno ipotizzato che l'animale sia morto mentre era intrappolato nel fango e cercava di liberarsi. Il nome del genere, Tongtianlong, combina un riferimento alla vicina Tongtianyan (cinese: 通天岩) grotta e il suffisso  long (cinese: 龙, "drago"), "Tongtian" è anche una frase cinese che significa "strada per il cielo". Il nome specifico, limosus (parola latina per "fangoso"), si riferisce al modo in cui il campione è stato conservato nell'argilla.

Paleobiologia 

Tongtianlong è il sesto oviraptoride descritto dalla formazione Nanxiong, dopo Banji, Ganzhousaurus, Jiangxisaurus, Nankangia e Huanansaurus, in questo ordine. Data la variazione di dimensioni tra questi oviraptoridi (per esempio, Banji è molto più piccolo di Tongtianlong), è ragionevole ipotizzare che alcune di esse potrebbero essere fasi di crescita degli altri. Tuttavia, è più probabile che essi rappresentano animali realmente distinte, poiché i campioni giovanile di oviraptoridi mostrano che la loro anatomia non cambia significativamente con l'età.

I descrittori di Tongtianlong hanno suggerito che questa diversità è indica una radiazione evolutiva tra gli oviraptoridi che si è verificato poco prima della estinzione di massa del Cretaceo-Paleocene. Tuttavia, la possibilità che queste specie provengono da diversi punti nel tempo non può essere esclusa, a causa di la mancanza di studi sulla stratigrafia e l'età della formazione Nanxiong.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Oviraptoridi